Список видов, входящих в род 

Список на основе сведений The Plant List, в алфавитном порядке латинских названий.

  

Эритроксилум
Эритроксилум